Каменный Карьер — название ряда населённых пунктов:

Казахстан 
 Каменный Карьер — село в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.
 Каменный Карьер — прежнее название села Таскожа в Айтекебийском районе Актюбинской области.

Россия 
 Каменный Карьер — село в Архаринском районе Амурской области.
 Каменный Карьер — посёлок в Таштагольском районе Кемеровской области.

См. также 
 Каменный карьер — обводнённый карьер в Петрозаводске.